Muzyka:
 Octopus – brytyjski zespół muzyczny
 The Octopus – album Amplifier z 2011 
 Octopus – album Gentle Giant
 Octopus – album The Human League
 Octopus: The Best of Syd Barrett – album Syda Barretta z 1992
 Octopus – album The Bees z 2007
 Octopus’s Garden – piosenka zespołu The Beatles
 Octopus – piosenka Syda Barretta z 1969

Zoologia:
 Octopus Cuvier, 1797 – rodzaj ośmiornic

Fikcja:
 Octopus paxarbolis – fikcyjna ośmiornica (oszustwo internetowe)
 Doktor Octopus – fikcyjna postać z komiksów Marvela

Sport
 Octopus – zapasowy 2 stopień automatu oddechowego w nurkowaniu.